Paranannopus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Rony Huys och Gee 1996. Enligt Catalogue of Life ingår Paranannopus i familjen Pseudotachidiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Danielsseniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Paranannopus